Sven Johansson, (1912–1953) piragüista suec
 Sven Johansson (1914–1982), ciclista suec
 Sven Johansson (1916–1987), polític suec
 Sven Johansson (1931–2011), jugador d'hoquei sobre gel suec
 Sven-Göran Johansson (nascut el 1945), nedador suec
 Sven Johansson (nascut el 1945), tirador suec